Layon steht für:

 Layon, ein Fluss in den Regionen Nouvelle-Aquitaine und Pays de la Loire in Frankreich
 ein Weinbaugebiet im Anjou, siehe Coteaux-du-Layon

Layon ist der Familienname folgender Personen:
 Emilio Layon Bataclan (* 1940), philippinischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Cebu